O Campeonato Africano das Nações de 1992 foi a 18ª edição do Campeonato Africano das Nações.

Ocorreu entre 12 a 26 de Janeiro de 1992, no Senegal. A Seleção Marfinesa de Futebol venceu a Seleção Ganesa de Futebol na final.

A prova foi alargada a 12 selecções, divididas por quatro grupos, passando à fase de quartos-de-final as duas primeiras equipas de cada grupo.

Primeira fase

Grupo A

Jogos

|}

Grupo B

Jogos

|}

Grupo C

Jogos

|}

Grupo D

Jogos

|}

Fase final

Campeão

Ligações externas

Campeonato Africano das Nações de 1992 em RSSSF.com

1992